Бухегберг () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Мюледорф.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 62,86 км². Население 7437 чел. Официальный код — 1103.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Золотурн